Тагильское болото:

 Тагильское болото — на границе Верхотурского городского округа и Махнёвского муниципального образования Свердловской области, в истоках реки Кавма.
 Тагильское болото — в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, в верховье реки Токмыш.